Дидје Киш () је швајцарски алпски скијаш специјалиста за спуст, велеслалом и супервелеслалом

Киш је рођен 16. августа 1974. у месту Ле Пакје у кантону Нојшател. По занимању је месар.
 
Први пут је наступио у Светском купу у Бормију 29. децембра 1995.

У генералном пласману Светског купа био је 3 пута трећи (2002, 2007, 2008). Прва места у спусту освојио је у сезонама 2007, 2008, друга у супервелеслалому (2002, 2007, 2008) и бронзану 2003. Укупно је 44 пута у каријери био на победничком постољу.

На Олимпијским играма 1998. у Нагану осваја сребрну медаљу у супервелеслалому.

Први пут учествује на Светском првенству 1999. у Вејлу, на Светском првенству 2007. у Ореу осваја бронзу у велеслалому, а 2009 у Вал д'Изеру злато у супервелеслалому а сребро у спусту.

Носи опрему Хед

Киш има више хобија, музику, филмове, голф и мотоциклизам.

Пласмани Дидјеа Киша у Светском купу по сезонама

Спољашње везе 

  Службени сајт Дидјеа Киша .
  Fiche de Didier Cuche sur fis-ski.com.
 FIS-ski.com - results
 FIS-ski.com - World Cup season standings 1996-2009
 Results at Ski-db.com

Рођени 1974.
Швајцарски алпски скијаши
Алпски скијаши на Зимским олимпијским играма 1998.
Швајцарски олимпијци на Зимским олимпијским играма 1998.
Освајачи медаља на Зимским олимпијским играма 1998.
Алпски скијаши на Зимским олимпијским играма 2002.
Швајцарски олимпијци на Зимским олимпијским играма 2002.
Алпски скијаши на Зимским олимпијским играма 2006.
Швајцарски олимпијци на Зимским олимпијским играма 2006.
Алпски скијаши на Зимским олимпијским играма 2010.
Швајцарски олимпијци на Зимским олимпијским играма 2010.
Освајачи олимпијских медаља у алпском скијању
Освајачи сребрних олимпијских медаља за Швајцарску
Светски прваци у алпском скијању